First Automobile Works (concern), een Chinees autoconcern
First Automobile Works (merk), een Chinees merk in dit concern
Welshe voetbalbond, een Britse voetbalbond

Zie ook 
 Faw
 FAW-Toyota
 FAW-Volkswagen
 Tianjin FAW Toyota Motor Company